L’Église baptiste du septième jour de Londres, dite Église Millyard (Millyard Church), est une Église baptiste du Septième Jour à Londres, en Angleterre.

Histoire
L'Église baptiste a été fondée en 1651 à Londres par  (physicien de Charles  puis de Charles II). 

, elle-même .

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Articles connexes 

 Baptistes du Septième Jour

Religion à Londres
Église baptiste en Angleterre